Па́вел Кучу́мов:
 Кучумов, Павел Васильевич (1924—1996) — Герой Советского Союза.
 Кучумов, Павел Сергеевич (1904—1987) — советский государственный деятель, лауреат Сталинской премии.